

Arte
Gioconda  – dipinto di Leonardo da Vinci, detto anche  Monna Lisa

Gioconda  – copia dell'opera di Leonardo esposta al Museo del Prado
Gioconda – copia dell'opera di Leonardo sita a San Pietroburgo
Gioconda – dipinto attribuito anch'esso ma con riserva a Leonardo, conservato in una collezione privata in Svizzera
Gioconda Torlonia - opera forse di Leonardo o di Bernardino Luini, conservata a Palazzo Montecitorio

Musica
Gioconda  – singolo dei Litfiba del 1991

Onomastica
Gioconda  – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate
La Gioconda (disambigua)

Altri progetti